Eufêmia — santa e mártir cristã do século IV

Topónimos 
 Santa Eufemia (Argentina) — município da província de Córdova

Portugal 
 Santa Eufémia de Prazins — freguesia do concelho de Guimarães

Antigas freguesias
 Santa Eufémia (Leiria)
 Santa Eufémia (Penela)
 Santa Eufémia (Pinhel)

Municípios da Espanha 
 Santa Eufemia (Espanha) — da província de Córdova
 Santa Eufemia del Arroyo — da província de Valladolid
 Santa Eufemia del Barco — da província de Zamora

Desambiguações de topônimos